Stichaner ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph von Stichaner (1769–1856), bayerischer Verwaltungsbeamter und Staatsmann
 Joseph Philipp von Stichaner (1838–1889), deutscher Verwaltungsbeamter und Bezirkspräsident im Elsass